Arzat steht für

 mittelhochdeutsch arzāt (die Berufsbezeichnung Arzt)
 den Familiennamen von Arzat
 Adam von Arzat, siehe Magdalenenkirche (Breslau) und Mathias Rauchmiller
 siehe auch Friedrich von Buddenbrock (General, 1781)
 den Familiennamen Arzat
 Bernhard Arzat, siehe Friedrich von Buddenbrock (General, 1781)